Galeffi (1991) – cantautore italiano
 Carlo Galeffi (1884-1961) – baritono italiano
 Pietro Francesco Galleffi (o Galeffi; 1770-1837) – cardinale italiano
 Romano Galeffi (1915-1998) – accademico e filosofo italiano